Барантон-Се́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02047.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 136 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 95 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 63 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 63 активных жителей работали 54 человека (36 мужчин и 18 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 32 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Барантон-Сель
 Динамика изменения популяции в 1794—1999 годах 

Коммуны департамента Эна